Харла́мов, Никола́й:
 Харламов, Николай Иванович (1924—1982) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 
 Харламов, Николай Николаевич (1863—1935) — художник, академик Императорской Академии художеств.